Marita van Zwol, voormalig trainster, vanaf 1 januari 2009 bondscoach bij de atletiekunie
 Coen van Zwol (1963), een Nederlandse journalist van NRC Handelsblad
 Richard van Zwol (1965), een Nederlands topambtenaar.

Zie ook
 Zwolle (doorverwijspagina)
 Zwols